Станислав Владимирович Вяткин (род. 29 марта 1967 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
Воспитанник первоуральского хоккея с мячом. В сезоне 1984/85 года выступал за «Уральский трубник». Призванный на действительную военную службу оказался в алма-атинском «Динамо». В 1988 году возвращается в Первоуральск. В 1989-91 годах снова играет за «Динамо». С 1992 по 2000 год (с перерывом в сезоне 1996/97 года, проведённом в «Нарукеря» из Пори) снова играет за «Уральский трубник».

Достижения 

 Чемпион СССР 1990 года. 
 Чемпион мира среди юношей - 1983. 
 Победитель первенства СССР среди юниоров - 1985. 
 Серебряный призёр первых Всесоюзных зимних спортивных игр в составе Свердловской области - 1985.  
 Серебряный призёр 6-й зимней Спартакиады народов СССР в составе Казахской ССР - 1990.  
 Серебряный призёр чемпионата РСФСР - 1992. 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею - 1993.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

Примечания

Ссылки 
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХМ «Нарукеря»
 Вяткин Станислав Владимирович
 Stanislav Vjatkin